Deng může být:
Deng Xiaoping (1904–1997), čínský komunistický politik a reformátor. 
Wendi Deng (*1968), americká podnikatelka čínského původu.
Proces Deng Yujiao, soudní řízení roku 2009 v Čínské lidové republice.